Lista meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej (1980–1989) – oficjalne mecze reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn.

1980

Mecze

Kadra

1981

Mecze

Kadra

1982

Mecze

Kadra

1983

Mecze

Kadra

1984

Mecze

Kadra

1985

Mecze

Kadra

1986

Mecze

Kadra

1987

Mecze

Kadra

1988

Mecze

Kadra

1989

Mecze

Kadra

Bibliografia 
 

Listy meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn